Die Oberste Liga 1995 war die 4. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Yelimai Semipalatinsk konnte den Meistertitel erfolgreich verteidigen.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Absteiger gab es keinen, da in der folgenden Spielzeit 18 Teams antraten.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 1995 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995